Достык () — железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог.

Расположена на участке Актогай — Достык.

Маршрут Актогай — Достык был открыт в 1954 году, а в 1990 году он был соединен со китайской станцией Алашанькоу.

Старое название станции в эпоху Советского Союза было Дружба; в 2007 году он был переименован в Достык с тем же значением.

Примечания

Ссылки 
 Станция Достык (эксп.), Казахская ЖД

Железнодорожные станции Казахстана